Маршал Неделин — термин, который может означать:

 Маршал Неделин — советский военный деятель, маршал артиллерии
 «Маршал Неделин» — советский и российский корабль измерительного комплекса (КИК)